UROC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 676 амінокислот, а молекулярна маса — 74 831.

Кодований геном білок за функцією належить до ліаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки